

Cinéma 
La Bataille du rail, film français réalisé par René Clément, sorti en 1946.
La Bataille du rail, film français réalisé par Jean-Charles Paugam, sorti en 2019.